Сан Хуан ( – свети Йоан / Иван) може да се отнася за някой от следните топоними.

Аржентина 
 Сан Хуан, река
 Сан Хуан, провинция
 Сан Хуан, град

Доминиканска република 
 Сан Хуан, провинция

Колумбия 
 Сан Хуан, река

Пуерто Рико 
 Сан Хуан, столица на страната

САЩ 
 Сан Хуан, масив в Скалистите планини, щ. Колорадо
 Сан Хуан, остров в щ. Вашингтон
 Сан Хуан, приток на Колорадо
 Сан Хуан, град в щ. Тексас
 окръзи:
 Сан Хуан в щ. Вашингтон
 Сан Хуан в щ. Колорадо
 Сан Хуан в щ. Ню Мексико
 Сан Хуан в щ. Юта